REA eller Rea kan syfta på: 

 Rea – en förkortning för realisation
 REA (TV-program) – ett ungdomsprogram i SVT
 R.E.A. (Roligt Elakt Aktuellt) – en krogshow
 Chris Rea (1951–), en engelsk gitarrist och popsångare

Geografi

Antarktis 
 Mount Rea,

Italien 
 Rea, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia,

Storbritannien
 River Rea en flod

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar